Па́да — эстонский топоним:

 Пада — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Пада — мыза в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Пада — река в уезде Ляэне-Вирумаа.